Janauskas ist der Familienname folgender Personen:

 Antanas Janauskas (1937–2016), litauischer Animator und Filmregisseur
 Artūras Janauskas (* 1987), litauischer Leichtathlet